Se også 520 (tal)

Begivenheder

Født 
 Caribert 1. konge (død 567)
 ca. 520 Pave Pelagius 2. (død 590)

Dødsfald 
 Amalafrida, gotisk prinsesse og dronning af vandalerne (født ca. 460)

 
20
Artikler om enkelte år